Anna Lang kan syfta på:

 Anna Lang (violinist) (1859–1917), svensk violinist
 Anna Lang (harpist) (1874–1920), svensk harpist